Le tournoi de Gstaad 2007 est un tournoi de tennis professionnel masculin  joué sur terre battue. Il s'agit de la  du tournoi.

Faits marquants 
En simple, le Français Paul-Henri Mathieu a battu Andreas Seppi en finale (6-7, 6-4, 7-5).

Dans le tableau double, les Tchèques František Čermák et Pavel Vízner se sont défaits en finale de Marc Gicquel et Florent Serra.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

ATP 2007
Sport en Suisse en 2007
Gstaad
Tennis en juillet 2007